"Bolognesi" pode ser:
 Bolognesi (província), no Peru
 Bolognesi (distrito), no Peru
 Casa Bolognesi
 Coronel Bolognesi Fútbol Club
 Francisco Bolognesi Cervantes, o coronel

Ver também
 Bolonhesa

Desambiguações de topônimos